Rakita je lahko:
 vrba rakita
 Rakita, Babušnica (Srbija)
 Rakita, Črna gora